El término Shalom alejem puede referirse a:

 Shalom alejem (saludo) - es un saludo tradicional hebreo.
 Sholem Aleijem - fue un popular humorista y escritor judío ruso de literatura en yidis.
 Shalom aleijem - es un poema litúrgico que los judíos observantes cantan los viernes por la noche para dar la bienvenida al Shabbat.